The Haystack steht für:

 The Haystack, Insel der Inselgruppe Chetwode Islands
 The Haystack, siehe Orarapa Island